West Bend kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
West Bend (Iowa)
West Bend (Wisconsin)